George FitzGerald peut se référer à plusieurs personnes :

 George FitzGerald (1612-1660),  de Kildare ;
 George FitzGerald (1851-1901), professeur de philosophie naturelle et expérimentale au Trinity College de Dublin.